Соревнования по пауэрлифтингу на летних Паралимпийских играх 2012 прошли с 30 августа по 5 сентября 2012 года в Лондоне на .

Медали

Медальный зачёт 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2012
Пауэрлифтинг на летних Паралимпийских играх